Según el contexto el término display puede referir a:

 El dispositivo denominado display publicitario.
 El componente electrónico denominado display.
 El Head-up display denominado también HUD.